Werechanie – wieś w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Rachanie
 Werechanie – osada leśna w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Rachanie